Crimen – film del 1960
Crimen – singolo di Gustavo Cerati
Crimen – Rivista italiana sulla criminalità
Crimen – Impedimento al matrimonio cattolico
Crimen – serie a fumetti per adulti pubblicata dalla Edifumetto